

Patronyme 

 George Boole (1815-1864), logicien, mathématicien et philosophe anglais ;
 Mary Everest Boole (1832-1916), son épouse, mathématicienne et philosophe anglaise ;
 Alicia Boole Stott (1860-1940), sa fille, mathématicienne anglaise.

Autres 

 Algèbre de Boole, partie des mathématiques s’intéressant à une approche algébrique de la logique ;
 Algèbre de Boole, structure algébrique étudiée en particulier en logique mathématique ;
 Cratère Boole, cratère d'impact sur la face visible de la Lune ;
 Inégalité de Boole, résultat de calcul des probabilités.